Костюрин — фамилия; имеет женскую форму Костюрина. 
 Костюрин (в монашестве Арсений; 1637—1712) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Воронежский и Елецкий.
 Костюрин, Алексей Иванович (род. 1940) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Костюрин, Диомид Леонидович (1945—1988) — русский советский поэт, автор текстов песен.
 Костюрин, Степан Дмитриевич (1853—1898) — русский врач, патолог и педагог.